Houston je lahko:

 Houston, velemesto v Teksasu, ZDA
 Houston, mesto v Alabami, ZDA
 Okrožje Houston, Alabama, ZDA
 Okrožje Houston, Georgia, ZDA
 USS Houston, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Priimek 
 George Smith Houston, ameriški politik (1811 - 1879)
 Sam Houston, ameriški politik
 Stewart Houston, škotski nogometni igralec in trener
 Whitney Houston, ameriška pevka in filmska igralka (roj. 1963)